Mut steht für:
 Mut, Wagemut oder Beherztheit
 Mut (ägyptische Mythologie), altägyptische Göttin
 Mut (Magazin), deutsche Zeitungsbeilage
 Mut (Zeitschrift), Forum für Kultur, Politik und Geschichte, deutsche Monatszeitschrift (1965–2017)

Ort:
 Mut (Mersin),  Stadt und Landkreis in der Provinz Mersin, Türkei

Person:
 Vicente Mut y Armengol (1614–1687), mallorquinischer Astronom, Ingenieur, Historiker, Mathematiker und Soldat

mut steht für:
 mut (Partei), 2017 gegründete Kleinpartei in Bayern

MuT steht als Abkürzung für:
 Markt+Technik Verlag, deutscher Buchverlag

MUT steht als Abkürzung für:
 Menschen-Umwelt-Tiere e. V., Verein mit Sitz in Neckargemünd 
  Museum der Universität Tübingen MUT, Sammlungen der Eberhard Karls Universität Tübingen
 Partei Mensch Umwelt Tierschutz, ursprüngliche Kurzbezeichnung der deutschen Kleinpartei
 Mangosuthu University of Technology in Südafrika

Siehe auch:
 Muth
 Muut

Abkürzung